Mužská dvouhra Libéma Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do singlové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Richard Gasquet, kterého v semifinále vyřadil Thompson.

Vítězem se stal 30letý nenasazený Francouz Adrian Mannarino, jenž ve finále zdolal Australana Jordana Thompsona po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Na okruhu ATP Tour si tak po sérii šesti finálových porážek připsal premiérové turnajové vítězství. Thompson zažil na turnaji finálový debut.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Libéma Open 2019